Богдан Николаевич Лищина (4 июля 1937, село Чистилов, теперь Тернопольского района Тернопольской области Польской Республики — , город Северодонецк Луганской области) —  деятель, промышленник, генеральный директор Северодонецкого производственного объединения «Азот» в Луганской области. Член Ревизионной Комиссии КПУ в 1981—1990 г. Народный депутат Украины 1-го созыва. Академик Академии инженерных наук Украины (1991).

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1953—1958 г. — студент Харьковского политехнического института имени Ленина. Получил специальность инженера-механика химических производств.

В 1958—1974 г. — мастер по ремонту технического оборудования цеха синтеза метанола, механик, заместитель начальника, начальник цеха Лисичанского химического комбината (затем — Северодонецкого производственного объединения «Азот» имени Ленинского комсомола) Луганской области.

Член КПСС с 1968 года.

В 1974—1978 г. — главный механик Северодонецкого производственного объединения «Азот» имени Ленинского комсомола Ворошиловградской области.

В 1978—1996 г. — директор, генеральный директор Северодонецкого производственного объединения «Азот» имени Ленинского комсомола Ворошиловградской (Луганской) области.

Потом — на пенсии в городе Северодонецке Луганской области.

Награды 
 орден Ленина (1986)
 орден Трудового Красного Знамени (1977)
 лауреат Государственной премии Украинской ССР (1985)
 лауреат премии Совета Министров СССР (1983)
 медали
 почетный химик СССР (1985)
 почетный гражданин города Северодонецка

Ссылки 
 Лищина Богдан Николаевич
 Лищина Богдан Николаевич
 ВЫРОС НА «АЗОТЕ»

Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся в 1937 году
Родившиеся 4 июля
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Персоналии:Северодонецк
Умершие 19 ноября
Умершие в 2012 году
Родившиеся в Тернопольском районе
Члены КПСС
Лауреаты премии Совета Министров СССР
Персоналии по алфавиту
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС